Martyn Pushkar, né en 1598 à Ovroutch (Pologne-Lituanie) et mort en  près de Poltava, est le colonel (polkovnik) du  de l' de 1648 à 1658.

Liens externes 
 

Naissance à Ovroutch
Naissance en 1598
Décès en juin 1658
Rebelle du XVIIe siècle
Personnalité du soulèvement de Khmelnytsky
Personnalité ukrainienne du XVIIe siècle